Balás Béla, sipeki (1863–1944), jogász, Zala vármegye főispánja 1911 és 1917 között
Balás Béla, szépvízi (1871–1934) író
Balás Béla „Beton atya” (1941–) katolikus püspök, 1993-tól 2017-ig a Kaposvári egyházmegye első megyés püspöke